Ломтадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Ломтадзе, Бека — грузинский борец вольного стиля, чемпион мира.
 Ломтадзе, Михаил Нугзарович — грузинский и казахстанский банкир и предприниматель.